Chris Coleman este un nume propriu anglo-saxon care se poate referi la

 Chris Coleman (fotbalist), fost fotbalist galez și actualul manager al naționalei Țării Galilor
 Chris Coleman (politician), politician din statul american Minnesota și primar al orașului Saint Paul
 Chris Coleman (broadcaster), co-anchor al emisiunii The Big Game și co-host al The Lion Sports Report